Населені пункти в Чехії:

 Їловиці (Градець-Кралове)
 Їловиці (Чеське Будейовіце)